Флаг муниципального образования Кры́ловский район Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 12 декабря 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2909.

Описание 
«Синее прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее фигуры районного герба над зелёной полосой по нижнему краю полотнища шириной 1/6 от ширины, отделённой от голубой узкой жёлтой полосой 1/20 ширины».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом (синем, голубом) поле над зелёной, окаймлённой золотом оконечностью серебряный лёт, сопровождаемый сверху двумя золотыми, выгнутыми вправо, колосьями, составляющими литеру „Е“, между шестью восьмиконечными серебряными звёздами, положенными в косвенные перевязи».

Обоснование символики 
Флаг построен на основе герба Крыловского района, который языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности муниципального образования Крыловский район.

Районный центр — станица Крыловская основана, как курень Екатериновский, весной 1794 года. Название своё курень получил в честь Екатерины II, даровавшей Черноморскому войску земли по правому берегу Кубани. Жребий привел в начале мая 1794 года на реку Ею более 100 семейных казаков и приблизительно столько же одиночек. В их числе были фамилии впоследствии знаменитых на Кубани родов: Заводовского, Котляревского, Журавля и др.

В 1842 году курень стал станицей, а 11 августа 1961 года она была переименована в Крыловскую.

Главная фигура флага — это композиция из двух жёлтых, выгнутых вправо, колосьев составляющих букву «Е» — в память о первом названии районного центра — курень Екатериновский. Лёт — два соединённых серебряных крыла — олицетворяет современное название района. В сочетании обе фигуры делают флаг гласным.

Основу экономики района составляет сельскохозяйственный комплекс. Это представлено зелёной полосой на флаге. Ведущее место принадлежит производству зерна, прежде всего, пшеницы, что символизируют два жёлтых колоса и жёлтая полоса.

Лазоревое (синее, голубое) поле — символизирует чистое небо района, а в сочетании с крыльями и звёздами показывает стремление человека к полёту, к звёздам. Именно в этом районе жил и работал один из пионеров ракетной техники — теоретик космонавтики Ю. В. Кондратюк. В станице Октябрьской он жил и работал в середине 1930-х годов и теперь там расположен его мемориальный музей.

Шесть восьмиконечных белых звёзд — показывают количество сельских поселений в районе.

Лазурь (синий, голубой) — символ чести, искренности, благородства.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет — символ здоровья, природы, жизненного роста.

Примечания

См. также